Cet article recense les  des Basses-Carpates, en Pologne.

Statistiques 
La voïvodie des Basses-Carpates compte 171 , dont :
 114 rurales
 29 mixtes
 16 urbaines

Liste

Articles connexes 
 Gmina
 Liste des gminy